Анино — название населённых пунктов в России:

 Анино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Анино — микрорайон (бывшая деревня) в городе Красногорске Московской области.

См. также